Верски календар обухвата списак већих религијских празника током године у највећим монотеистичким религијама на планети Земљи. Неки од ових празника су покретни, па нису сваке године исти. За тачне датуме покретних празника, погледајте:
 Покретни празници код православаца
 Покретни празници код католика
 Покретни празници код муслимана
 Покретни празници код Јевреја

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Види још 
 Црквени календар
 Исламски календар
 Списак православних празника‎
 Списак католичких празника‎
 Списак муслиманских празника‎
 Списак јеврејских празника‎

Спољашње везе 
 Међурелигијски календар за 2006.
 Православац - црквени календар